Le sigle ACCS peut signifier :
 Air Command and Control System, un système de commandement et de contrôle aériens de l'OTAN ;
 Association citoyenne, culturelle et sportive, à l'origine du ACCS Asnières Villeneuve 92, un club français de futsal.